Colin hace referencia a varios artículos:

 Colín, tipo de pan

Personas
Colin Archer, arquitecto naval y constructor de barcos noruego de ascendencia escocesa 
Colin Beavan, destacado activista del ecologismo estadounidense
Colin Chapman, diseñador, inventor y constructor en la industria del automóvil
Colin Clive, actor de cine y teatro 
Colin Davis, uno de los directores de orquesta británicos más importantes del siglo XX
Colin Edward Hughes, botánico, y profesor escocés
Colin Ernest Ridsdale, botánico y explorador inglés
Colin Firth, actor y productor británico
Colin Groves, profesor de antropología biológica de la Universidad Nacional de Australia
Colin Ireland, asesino en serie británico
Colin Mackenzie, máximo responsable de la Compañía Británica de las Indias Orientales
Colin Maclaurin, un matemático escocés.
Colin Munro MacLeod, genetista canadiense-estadounidense
Colin Norris, enfermero británico y asesino en serie
Colin Pitchfork, criminal británico
Colin Powell, general en el Ejército de los Estados Unidos
Colin Renfrew, arqueólogo británico
Colin Stanley Gum, astrónomo australiano
Colin Stephenson Pittendrigh, botánico inglés
Colin Thubron, novelista y escritor de viajes
Colin Tudge, naturalista
Colin Wilson, filósofo y escritor sobre criminalidad y misticismo.